Abraham Albert Hijmans van den Bergh (1869-1943), Nederlands arts
 Bram Hijmans (1932-1996), Nederlands componist
 Ernst Hijmans (1890-1987), Nederlands ingenieur en organisatieadviseur 
 Frits Hijmans (1881-1958), Nederlands uroloog, broer van Ernst

Zie ook 
 Heijmans (doorverwijspagina)